Pollentia  o Pol·lèntia, ciutat romana sota l'actual vila d'Alcúdia, a Mallorca
 Pollentia  o Pollenza, ciutat romana d'Itàlia 
 Pollentia (Ligúria), ciutat romana de la Ligúria, actualment Pollenzo
 Pollentia (mitologia), déu romà que donava força per executar els actes